Sviridova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Sviridova (rivier) - rivier in de Russische republiek Karelië

 Personen
 Sofija Aleksandrovna Sviridova (1882 – na 1928) - Russische dichter, prozaschrijver, vertaler, musicoloog en muziekcriticus
 Valentina Iosifovna Sviridova (1919–2012) - Sovjet-volleybalspeler, wereldkampioen 1952
 Aljona Valentinovna Sviridova (1962) - Russische zangeres, songwriter, componist, actrice en presentatrice
 Olena Viktorivna Sviridova (1970) - Oekraïense basketbalspeelster die uitkwam voor het nationale team van Oekraïne
 Jevgenija Nikolajevna Sviridova (1986) - Russische theater- en filmactrice
 Jelena Vladimirovna Sviridova (1988) - Russische atleet, kampioen van de Paralympische Spelen van 2012 op de 200 m, 100 m race en in de 4 x 100 m estafette
 Olesja Valerjevna Sviridova (1989) - Russische atleet, kogelstoter
 Valerija Jevgenjevna Sviridova (1994) - Russische turnster

 Zie ook
 Sviridov